Roadgames, titre original de Déviation mortelle, thriller australien réalisé par Richard Franklin, sorti en 1981.
 Road Games thriller franco-britannique écrit et réalisé par Abner Pastoll, sorti en 2016.